Beinhart steht für:
 Beinhart (Lied), Lied der Band Torfrock, Titelsong der ersten Werner-Comicverfilmung (1990)

Beinhart ist der Familienname von:
 Jakob Beinhart (um 1460 – um 1525), Breslauer Maler und Bildhauer